Kehret zurück, ihr Menschenkinder! ist eine in der wissenschaftlichen Bibliographie Index Theologicus gelistete Monographie des Autors, promovierten Theologen und Pfarrers, Till Arend Mohr, über Seelenwanderung, in dem der Verfasser sich laut Friedmann Eißler klar "pro Reinkarnation" positioniert.

Inhalt 
Mohr entwickelt in seinem Werk einen breiten Überblick über die weltweite Ausprägung des Reinkarnationsgedankens in Geschichte und Gegenwart. Er legt mehr als 20 Bibelstellen theologisch aus, um an ihnen einen unmittelbaren Bezug zu Reinkarnation festzumachen, und bemüht sich, einen heilsgeschichtlichen und am christlichen Erlösungsgedanken orientierten Zusammenhang der Reinkarnationslehre aufzuzeigen.

Rezeption (allgemein) 
Die allgemeine Rezeption des Werkes (neben der theologischen → Abschnitt „Kritik“) ist als Phänomen der Soziologie und des christlichen Volksglaubens über Reinkarnation naturgemäß schwer fassbar. Zu nennen sind:

Beat Imhof führt Mohrs Werk in seinem Buch Warum wir mehr als einmal auf Erden leben als Gewährsmann für Reinkarnation an.

Der Arbeitskreis Origenes – sich dem Physiker und Essayisten Hans-Peter Dürr verbunden fühlend und fußend auf Origenes mit Nahtod- und Reinkarnationserlebnissen befasst – zieht Mohrs Werk als eine Quelle zu seiner Arbeit herbei.

Kritik 
Mohrs Sichtweise wurde in der Besprechung seines Werks durch Werner Thiede aus evangelisch-theologischer Perspektive als "sektiererisch" und "esoterisch" eingeschätzt.

Der evangelische Theologe Helmut Obst dagegen bescheinigt  Mohr, dessen Eintreten für den christlichen Erlösungsgedanken er hervorhebt, „originelle Gedankenführungen“, widerspricht aber dessen Auffassung, es gebe eine „klare christliche Reinkarnationslehre“, wie sie auch durch den Untertitel von Mohrs Werk nahelegt wird. Obst stellt Mohrs Ansatz neben den des  anglikanisch-protestantischen Bischofs und Theologen Geddes Mac Gregor und dessen ebenfalls soteriologische Sicht auf die Reinkarnationsidee.

Als „kreativ“ bezeichnet der in katholischer und evangelischer Theologie ausgebildete Autor Gabriel Looser die oft ungewöhnlichen Auslegungen der Bibel durch Mohr und attestiert Mohr, den er neben Helmut Obst gründlich bespricht, dabei "anspruchsvolle Argumentationsweise" wie auch einen gewissen „missionarischen Eifer“. Looser stellt Mohr dabei als einen von drei Glaubensentwürfen zur Diskussion, davon zwei mit und einen ohne Reinkarnation.

Literatur 
 

Weitere Werke des Autors:

 Till Arend Mohr: Markus- und Johannespassion: redaktions- und traditionsgeschichtliche Untersuchung der Markinischen und Johanneischen Passionstradition. Zürich, Theolog. Verlag 1982.
 Till Arend Mohr: Wie auf Flügeln des Adlers. August von Goethe Literaturverlag, Frankfurt am Main 2011.
 Till Arend Mohr: Christus – der Weg, die Wahrheit und das Leben. August von Goethe Literaturverlag, Frankfurt am Main 2021.

Einzelnachweise 

Sachliteratur (Theologie)